Motociklistična Velika nagrada Nemčije 1990 je bila peta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 27. maja 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990